Рокингхам има више значења:
 Округ Рокингхам (Њу Хемпшир)
 Округ Рокингхам (Вирџинија)
 Округ Рокингхам (Северна Каролина)
 Рокингхам (Џорџија)
 Рокингхам (Северна Каролина)